

Процессоры для настольных компьютеров

Серия Phenom

«Agena» (B2 & B3, 65 нм, четыре ядра) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
 Поддержка модулей памяти: DDR2 SDRAM вплоть до PC2-8500

«Toliman» (B2 & B3, 65 нм, три ядра) 
 Трехъядерный Toliman основан на чипе Agena с одним заблокированным ядром.
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
 Поддержка модулей памяти: DDR2 SDRAM вплоть до PC2-8500

Серия Phenom II

«Thuban» (E0, 45 нм, шесть ядер) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
 Поддержка модулей памяти: DDR2 SDRAM до PC2-8500, DDR3 SDRAM до PC3-10600 (только Socket AM3)
 Процессоры на ядре Thuban поддерживают «Turbo Core», аналог технологии Intel Turbo Boost

«Deneb» (C2/C3, 45 нм, четыре ядра) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
 Поддержка модулей памяти: DDR2 SDRAM до PC2-8500, DDR3 SDRAM до PC3-10600 (только Socket AM3)

«Heka» (C2, 45 нм, три ядра) 
 Трехъядерный чип Heka основан на чипе Deneb с одним заблокированным ядром.
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
 Поддержка модулей памяти: DDR2 SDRAM] вплоть до PC2-8500, DDR3 SDRAM вплоть до PC3-10600 (только Socket AM3)

«Callisto» (C2/C3, 45 нм, два ядра) 
 Чип Callisto основан на чипе Deneb с двумя заблокированными ядрами.
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
 Поддержка модулей памяти: DDR2 SDRAM вплоть до PC2-8500, DDR3 SDRAM вплоть до PC3-10600 (только Socket AM3)

Процессоры для мобильных устройств

Мобильные процессоры Phenom II 
 Основаны на микроархитетуре K10
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
 Поддержка модулей памяти: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM
 В отличие от версии для настольных компьютеров, мобильные Phenom II не имеют L3 кэша

«Champlain» (45 нм, четыре ядра)

«Champlain» (45 нм, три ядра)

«Champlain» (45 нм, два ядра)

Примечания

См. также 
 Список микропроцессоров AMD

Ссылки 
 Model Number and Feature Comparisons — AMD Phenom II Processors
 Official AMD processors for desktop comparison website
 AMD Phenom II X4 965 3.4GHz is August 13

AMD
Микропроцессоры фирмы AMD